Haus Buchheister ist die Bezeichnung für folgende Gebäude beziehungsweise Unternehmen

 Haus Buchheister (Rheda-Wiedenbrück), 1906 errichtetes Bauwerk in Rheda-Wiedenbrück
 Haus Buchheister (Hannover), auch Handarbeitshaus Buchheister genannt, 1868 gegründetes Unternehmen für Handarbeiten in Hannover, siehe Carl Buchheister, Tapisserie-Manufactur